Русиновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Русиновка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Русиновка — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Русиновка — деревня в Боханском районе Иркутской области.
 Русиновка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.